L'Irrésistible est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Irrésistible, film américain réalisé par Edward Sedgwick, sorti en 1927
 L'Irrésistible, film américain réalisé par Lloyd Bacon, sorti en 1933
 L'Irrésistible, film hongkongais réalisé par Lo Wei, sorti en 1978

Voir aussi